Bob e Mike Bryan erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti nei quarti finale da Marcel Granollers e Marc López.

In finale Julien Benneteau e Édouard Roger-Vasselin hanno sconfitto Marcel Granollers e Marc López con il punteggio di 6-3, 7-61.

Teste di serie 

 Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)
 Alexander Peya /  Bruno Soares (secondo turno)
 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)
 David Marrero /  Fernando Verdasco (secondo turno)
 Michaël Llodra /  Nicolas Mahut (ritirati, terzo turno)
 Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (secondo turno)
 Treat Huey /  Dominic Inglot (secondo turno)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)

 Łukasz Kubot /  Robert Lindstedt (quarti di finale)
 Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah Maksoud (primo turno)
 Julien Benneteau /  Édouard Roger-Vasselin (campioni)
 Marcel Granollers /  Marc López (finale)
 Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (terzo turno)
 Eric Butorac /  Raven Klaasen (secondo turno)
 Jamie Murray /  John Peers (terzo turno)
 Pablo Cuevas /  Horacio Zeballos (secondo turno)

Wildcard 

 Mathias Bourgue /  Paul-Henri Mathieu (primo turno)
 Jonathan Eysseric /  Marc Gicquel (secondo turno)
 Pierre-Hugues Herbert /  Albano Olivetti (primo turno)
 Tristan Lamasine /  Laurent Lokoli (primo turno)

 Fabrice Martin /  Hugo Nys (primo turno)
 Gaël Monfils /  Josselin Ouanna (primo turno)
 Florent Serra /  Maxime Teixeira (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2014
ATP World Tour 2014